Алекса́ндр Серге́евич Беля́ев:
 Беляев, Александр Сергеевич (род. 1955) — советский и российский художник.
 Беляев, Александр Сергеевич (род. 1962) — советский и российский рок-гитарист.